Scheuerpflug ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Scheuerpflug (* 1967), deutscher Beachvolleyballspieler
 Felix Scheuerpflug (* 1964), deutsch/amerikanischer Impresario, Künstlermanager, Autor, Campaign Manager und ehemaliger Spitzenschwimmer
 Paul Scheuerpflug (1896–1945), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg